Зональный турнир СССР 1990 — последний зональный турнир по шахматам, проходивший на территории СССР, проводился с 17 по 27 февраля во Львове.

Турнир проводился по швейцарской системе, 9 туров при 28 участниках. В межзональный турнир проходило 5 участников.

Итоги 
 1—4. Широв, Лпутян, Дреев, Юдасин — по 6 очков из 9-ти возможных; 
 5—7. Халифман, Выжманавин, Балашов — по 5½; 
 8—10. Асеев, Бареев, Азмайпарашвили — по 5; 
 11—16. Маланюк, Двойрис, Харитонов, Георгадзе, Новиков, Акопян — по 4½; 
 17—20. Розенталис, Лернер, Дохоян, Смирин — по 4;
 21—27. Михальчишин (выбыл по болезни после 7 туров), Эйнгорн, Романишин, Олль, Минасян, Тукмаков, Чернин — по 3½; 
 28. Кузьмин — 3 очка.

Дополнительный матч-турнир за 5-е место 
 1. Халифман — 3 очка из 4;
 2. Выжманавин — 2;
 3. Балашов — 1.

Литература 
 

1990 год в шахматах